Чемпионат Белорусской ССР по футболу 1969 — 37-й розыгрыш чемпионата БССР. Чемпионом стало минское «Торпедо».

Первая группа

Вторая группа

Западная зона

Восточная зона

Финальный этап

Ссылки 
 RSSSF
 Первая группа на kick-off.by
 Вторая группа на kick-off.by
 regional-football.ru
 footbook.ru

Футбол в СССР в 1969 году
1969 год в Белоруссии
Чемпионат Белорусской ССР по футболу